ou U-12 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
 L'Unterseeboot 12, de type U 9, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre et qui a été coulé le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-12, un sous-marin de type UB I lancé en 1915 et qui a été porté disparu en .
 UC-12, un sous-marin de type UC I lancé en 1915 et qui a été coulé le , renfloué par les italiens et devenu le sous-marin italien X-1.
 L'Unterseeboot 12, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 12, un sous-marin de type 205 de la Bundesmarine, a été lancé en 1969 et est désarmé en 2005.

 ou U-12 ou U-XII peut faire référence également à:
 L'Unterseeboot 12, sous-marin de la classe U 10 pour la Marine austro-hongroise.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960